Ранчо ел Бонито има више значења:

 Ранчо ел Бонито (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо ел Бонито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику